Arava — seção do Vale do Rift, entre o mar Morto ao norte e o golfo de Ácaba ao sul
 Arabá (Ouroeste) — distrito do município de Ouroeste, no estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos